Lichnau bezeichnet mehrere Orte

 Lichnov u Nového Jičína (Lichnau), Gemeinde in Tschechien
 Lichnowy (Chojnice) (Lichnau), Dorf in der Gmina Chojnice, Polen